L'Autoroute A8 (o A8) belga parte da Halle, fino ad arrivare al confine con la Francia, congiungendosi con l'Autoroute A27. L'autostrada è lunga 73 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A008